Maraba peut faire référence à :
 Marabá, une ville de l'État du Pará au Brésil,
 Maraba, un district du Rwanda,